Crispino e Crispiniano (?-285/6)
Crispino da Viterbo (1668-1750)